Ла Кобриза има више значења:

 Ла Кобриза (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кобриза (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кобриза (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику